

Fordítás 

Losonc
Szlovákiával kapcsolatos listák
Szlovákia műemlékei
Településekkel kapcsolatos listák